Bubu steht für:

 Bubu (Fluss), Fluss in Tansania
 Bubu (Musik), traditionelle Volksmusik
 Bubu, eine westafrikanische Bekleidung, siehe Boubou
 Bubù, Originaltitel der Literaturverfilmung Bubu vom Montparnasse  
 Bubu (Buch), Buch von Mick Inkpen (1991)

Siehe auch:
 Bubu, der Hund mit dem Hausschuh